Джо́ди Энн Па́терсон (; род. 31 июля 1975, Баликпапан, Индонезия) — американская  и .

Биография 
Джоди Энн Патерсон родилась 31 июля 1975 года в Баликпапане (Индонезия) в семье американца и индонезийки. Когда Джоди Энн было 2 года, её семья переехала в Орегон и она выросла в Спрингфилде. Джоди Энн окончила «Thurston High School».

Карьера 
Джоди Энн начала свою карьеру в качестве фотомодели в 1994 году, выиграв в том же году на конкурсе красоты «Юная Мисс Орегон» и поучаствовав в «Юная Мисс США 1994». Патерсон неоднократно снималась для мужского журнала «Playboy», по версии которого в октябре 1999 года стала «Девушкой месяца», а в 2000 году — «Девушкой года».

В 2000 году Джоди Энн дебютировала в кино, сыграв роль супер «горячей» гигантской инопланетянки в фильме «Где моя тачка, чувак?». Всего Паттерсон сыграла в 5 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 7 октября 2006 года Джоди Энн замужем за автогонщиком Майклом Андретти (род.1962). У супругов есть дети-близнецы — сын Марио Андретти и дочь Миати Андретти (род.13.02.2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Подружки года Playboy